Ги Надон (; род. 28 августа 1952 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский актёр театра и кино. Его жена — Натали Гаскон — тоже актриса. Сын актёра — Арно Гаскон-Надон — канадский футболист.

Биография 
Ги Надон изучал актёрское мастерство в Национальной школе, которую закончил в 1974 году. Участвовал во многих спектаклях, сценарии которых принадлежат, в том числе, Уильяму Шекспиру. В 1989 году Ги становится театральным художественным руководителем. На телевидении получил популярность в 2000-е годах. Известные фильмы и сериалы Ги Надона: «H2O: Просто добавь воды», «Короли льда», «Песнь слона».

Фильмография 
{|class="wikitable"
|-
!Год
!Название
!Персонаж
|-
|
|Rue des Pignons (сериал)
|Симон Дюрье (1974)
|-
|
|La fleur aux dents
|техник
|-
|
|Laurier  (сериал)
|рассказчик
|-
|
|Trois pommes à côté du sommeil
|редактор
|-
|
|La charge de l’orignal épormyable (сериал)
|садист
|-
|rowspan="2" |
|Craque la vie! (сериал)
|Роберт Жиньяк
|-
|Виндинго
|Жан Фонтейн
|-
|rowspan="4" |
|Caboose
|священник
|-
|Удивительные странствия Геракла (сериал)
|Пиллос (озвучка)
|-
|Le Retour (сериал)
|доктор Шампань
|-
|Urgence (сериал)
|Жак Террьен
|-
|rowspan="5" |
|Орел или решка
|доктор Ламуре
|-
|1000 чудес вселенной
|Шульц
|-
|Папарацци (сериал)
|Жан-Поль Дюмон
|-
|Les Bâtisseurs d’eau (сериал)
|Антуан Болье
|-
|Bouscotte (сериал)
|Ману (2000—2001)
|-
|
|Сердце в кулаке
|Джулиан
|-
|rowspan="2" |
|Тег (сериал)
|Ален Сен-Дени
|-
|Chartrand et Simonne (сериал)
|Жерар Пикар
|-
|rowspan="2" |
|Опасная компания
|хромой
|-
|Les moutons de Jacob
|
|-
|rowspan="3" |
|Frail
|Ян
|-
|Les immortels
|Алкиде
|-
|Grande Ourse (сериал)
|Жорж Феррон
|-
|
|H2O: Просто добавь воды (сериал)
|Марк Лавин
|-
|
|Vice caché (сериал)
|Бенуа Лалонд
|-
|rowspan="2" |
|Punch! (сериал)
|Босс (озвучка)
|-
|François en série (сериал)
|Денис Дюшарм
|-
|rowspan="3" |
|Голова Фреда (сериал)
|инспектор Ларри Бушар (озвучка)
|-
|René Lévesque : Le Destin d’un chef (сериал)
|Клод Морин
|-
|Троянский конь (мини-сериал)
|Марк Лавин
|-
|rowspan="2" |
|Aveux (сериал)
|Чарльз Лаплант
|-
|Наследство сестер Корваль (сериал)
|инспектор Дажене
|-
|
|Возвращение
|Марко
|-
|rowspan="3" |
|Sas (короткометражка)
|Пол
|-
|Короли льда
|Майк Бейкер, тренер команды «Рыси»
|-
|O'''
|Самуэль О’Хара
|-
|rowspan="3" |
|Le Coq de St-Victor|Люсьен (озвучка)
|-
|L’ange gardien|Норман
|-
|Песнь слона
|доктор Крейг Джонс
|-
|}

 Награды 
 2013: две награды за роль Самуэля О’Хара в сериале «O'''»

Примечания 
 Об актёре на французском
 Guy Nadon: les mots pour le dire

Ссылки 
 
 Ги Надон на сайте КиноПоиск